

Personnalités 

 Gaétan Nocq (né en 1968), auteur de bande dessinée ;
 Henry Nocq (1869-1942), sculpteur, médailleur et orfèvre français.

Lieux 

 Nocq, ancienne commune française, devenue Nocq-Chambérat puis Chambérat, dans le département de l'Allier.